Marie-Josée Mongeon (née le  à Gatineau) est une animatrice de radio québécoise. 

Elle commence sa carrière radiophonique en 2003 à la station CIPC FM 99,1 de Port-Cartier. Elle poursuivit ensuite sa carrière à Baie-Comeau, pour la station CHLC FM 97,1. Elle quitte la Côte-Nord en  pour se joindre à l'équipe de énergie 104,1 FM Gatineau-Ottawa où elle anime encore aujourd'hui.

Elle fait maintenant partie de l'émission Le Snooze avec Martin Tremblay, Stéphan Gouin et Mario Aubé.

Animatrice québécoise de radio
Naissance en mai 1984
Naissance à Gatineau